Pirosulfit  se može odnositi na:
 Kalijum pirosulfit
 Natrijum pirosulfit